AAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Araxá (Brasile)
 aax – codice ISO 639-3 della lingua mandobo atas